Села:
 Гречана — Хмельницька область, Волочиський район
 Гречана — Хмельницька область, Старосинявський район

Див. також 
 Гречана Гребля
 Гречана каша
 Гречана крупа